3 miejscowości w Polsce: 
 Domaniew – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików 
 Domaniew – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki 
 Domaniew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Brwinów